Anders Celsius – fizyk i astronom
 Olof Celsius – botanik

Zobacz też:
 Celzjusz (Celsus) – imię
 Skala Celsjusza